The Australasian Chmapionships 1926 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy Australian Open, który rozegrano w 1926 roku w dniach 23 stycznia–2 lutego, na kortach Memorial Drive Park w Adelaide.

Była to 19–ta edycja rozgrywek u mężczyzn, a 5–ta u kobiet.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Australian Open według lat
1926 w tenisie ziemnym